Rauscher steht für:
 Rauscher (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rauscher, neuer Wein, siehe Neuer Wein#Regionale Bezeichnungen
 Rauscher, junger, noch gärender Apfelwein, siehe Apfelwein#Herstellung
 Lohmann & Rauscher, deutsch-österreichisches Medizinunternehmen

Rauscher ist der Name folgender Orte:
 Rauscher (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Rauscher (Tettenweis), Ortsteil von Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Rauscher (Warngau), Ortsteil von Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Rauschen